Alexis Kanner (1942-2003), acteur français ;
 Heinrich Kanner (1864-1930), écrivain, journaliste et éditeur de presse autrichien ;
 Leo Kanner (1894-1981), pédopsychiatre américano-autrichien ;
 Patrick Kanner (né en 1957), homme politique français.

Voir aussi 
 .

Homonymie de patronyme